Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2019 fand vom 7. bis zum 14. Juli 2019 in Suzhou in China statt. Es wurden ein Teamwettbewerb und fünf Einzelwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Kunlavut Vitidsarn (Champion)
 Christian Adinata (2. Runde)
 Syabda Perkasa Belawa (3. Runde)
 Liu Liang (Finale)
 Li Yunze (Halbfinale)
 Park Hyeon-seung (Viertelfinale)
 Yonathan Ramlie (3. Runde)
 Bobby Setiabudi (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Di Zijian / Wang Chang (Finale)
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Champions)
 Dai Enyi / Feng Yanzhe (Halbfinale)
 Thanawin Madee / Ratchapol Makkasasithorn (3. Runde)
 Tanadon Punpanich / Sirawit Sothon (2. Runde)
 Wei Chun-Wei / Wu Guan-Xun (2. Runde)
 Ki Dong-ju / Kim Joon-young (Viertelfinale)
 Jiang Zhenbang / Liang Yongwang (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Nita Violina Marwah / Putri Syaikah (2. Runde)
 Li Yijing / Luo Xumin (Champions)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (2. Runde)
 Lin Fangling / Zhou Xinru (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Phittayaporn Chaiwan (2. Runde)
 Zhou Meng (Champion)
 Putri Kusuma Wardani (Viertelfinale)
 Han Qianxi (Finale)
 Benyapa Aimsaard (Halbfinale)
 Lee So-yul (3. Runde)
 Yasnita Enggira Setiawan (2. Runde)
 Stephanie Widjaja (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Leo Rolly Carnando / Indah Cahya Sari Jamil (Champions)
 Feng Yanzhe / Lin Fangling (Finale)
 Jiang Zhenbang / Li Yijing (Halbfinale)
 Ki Dong-ju / Lee Eun-ji (3. Runde)
 Dwiki Rafian Restu / Nita Violina Marwah (3. Runde)
 Sirawit Sothon / Pornnicha Suwatnodom (Viertelfinale)
 Ratchapol Makkasasithorn / Peeraya Khantaruangsakul (3. Runde)
 Zheng Xunjin / Keng Shuliang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Teams
Einzeldisziplinen

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2019
Badminton 2019
Sportveranstaltung in Suzhou (Jiangsu)
Badmintonwettbewerb in der Volksrepublik China